Список самых высоких зданий Техаса ранжирует по высоте высотные здания штата Техас, США. Самое высокое здание Техаса — 75-этажная башня JPMorgan Chase высотой 305 метров, построенная в 1982 году, находящаяся в Хьюстоне. Второе и третье по высоте здания — 71-этажный небоскрёб Wells Fargo Plaza высотой 302 метра (Хьюстон) и 72-этажный небоскрёб Bank of America Plaza высотой 281 метр (Даллас).

Самым первым высоким зданием Техаса, которое отличалось от всех остальных зданий своей высотой является капитолий штата Техас высотой 94 метра, построенный в 1888 году. Самым первым зданием Техаса высотой выше 200 метров стала 49-этажная башня  высотой 202 метра, построенная в 1981 году (Хьюстон). Самым первым зданием Техаса высотой выше 300 метров стала 75-этажная башня JPMorgan Chase высотой 305 метров, построенная в 1982 году (Хьюстон).

Бум высотного строительства в Техасе пришёлся на 1980-е годы, когда было построено 21 из 37 зданий высотой от 180 метров. В трёх городах штата Техас расположены здания высотой от 180 метров: Хьюстон (21), Даллас (12), Остин (4). Ещё два здания возводятся в Хьюстоне и Остине.



Построенные здания 
В этом списке перечислены самые высокие здания Техаса высотой не менее 180 метров (высота измеряется по высоте верхнего архитектурного элемента, то есть до верхушки шпиля). Элементы, не являющиеся архитектурным продолжением здания, например антенны, не учитываются.

Строящиеся здания 

На данный момент в Техасе не возводятся здания высотой не менее 180 метров.

Список самых высоких зданий по городам Техаса 
В списке предоставлены самые высокие здания, каждого из городов Техаса с населением более 200 000 человек.

Хронология высочайших зданий Техаса

См. также 
 Архитектура Техаса
 Список самых высоких зданий Далласа
 
 Список самых высоких зданий Остина
 
 
 Список самых высоких зданий Хьюстона

Примечания 
 A. Первоначальная высота Centerpoint Energy Plaza была 198 метров. Однако в 1996 году были надстроены дополнительные этажи и 6-этажное круглое отверстие, высота стала 225 метров.

 
 
Техас
 
Здания